

Топоніми 

 Віборг — місто в Данії.
 Віборг — муніципалітет в Данії в області Центральна Ютландія.
 Віборг (амт) — колишня адміністративна одиниця в Данії (до 1 січня 2007 року), розміщена на території сучасних областей Північна та Центральна Ютландія.
 Віборг — місто в США, у штаті Південна Дакота.

Спортивні клуби 

 Віборг (футбольний клуб) — данський футбольний клуб із однойменного міста.

Персоналії 

 Ерік Віборг (1759–1822) — данський ботанік і ветеринар.

Див. також 
 Виборг

Багатозначні терміни